Ундинские Кавыкучи — село в Шелопугинском районе Забайкальского края России в составе сельского поселения «Нижне-Шахтаминское».

География 
Село находится в южной части района на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) на юг-юго-восток от села Шелопугина. 

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −33,6 °С (абсолютный минимум — −59 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,7 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Безморозный период длится в течение 74 дней. Среднегодовое количество осадков — 359 мм

 Часовой пояс

История 
В 1915 году посёлок Ундино-Кавыкучинский Шелапугинской станицы переименован в Мациевский 2-й, в честь бывшего наказного атамана Забайкальского казачьего войска Мациевского.

Официальная дата основания 1933 год. В 30-е годы действовал колхоз им.Блюхера.

Население 
Постоянное население составляло 64 человек в 2002 году (русские 100%), 63 человека в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шелопугинского района